Василий Муравьёв:
 Муравьёв, Василий Иванович (1924—2004) — советский слесарь-сборщик, Герой Социалистического Труда.
 Муравьёв, Василий Николаевич (1866—1949) — св. Серафим Вырицкий.